Solange du lebst ist der Titel von:
 
 Solange du lebst (Film), deutscher Film von Harald Reinl (1955)
 Solange du lebst (Roman) (Originaltitel The Plague of Doves), Roman von Louise Erdrich (2008)